Cobra steht für:
 Einsatzkommando Cobra, eine dem österreichischen Bundesministerium für Inneres unterstellte Antiterroreinheit
 Operation Cobra, militärische Angriffs-Operation der alliierten Streitkräfte im Sommer 1944
 Taifun Cobra, ein tropischer Wirbelsturm, der im Dezember 1944 die US-Pazifikflotte traf

Künste:
 Cobra (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1993
 Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei, eine deutschsprachige Fernsehserie
 Cobra (chinesische Band), eine chinesische Frauen-Rockband (chinesischer Name: 眼镜蛇)
 Cobra (japanische Band), eine japanische Oi/Streetpunk-Band
 Cobra (Manga), eine Manga- und Animereihe
 Cobra Museum für moderne Kunst in Amstelveen, Niederlande
 Cobra (Roman), ein Roman von Frederick Forsyth
 Cobra (Solingen), ein Kulturzentrum im Solinger Stadtteil Merscheid
 Cobra (US-amerikanische Band), eine Rockgruppe aus den USA

Filmtitel:
 Cobra, Originaltitel des US-amerikanischen Actionfilms Die City-Cobra aus dem Jahr 1986
 Cobra (1924), ein US-Spielfilm von 1924
 Cobra Kai, Serie von 2018

Technik:
 Bell AH-1 Cobra, ein Kampfhubschrauber
 Northrop YF-17 Cobra, ein Jagdflugzeugprojekt (später zur F/A-18 weiterentwickelt)
 Bell P-39 Airacobra und deren Weiterentwicklung Bell P-63 Kingcobra, zwei Jagdflugzeugtypen
 ein Segelflugzeug, siehe PZL Bielsko SZD-36
 Otokar Cobra, ein geschütztes Radfahrzeug
 AC Cobra 427, ein Automobil
 Cobra Mist, Radarversuchsanlage
 VBZ Be 5/6 (Cobra-Tram), Spitzname eines Tram-Fahrzeuges der Firma Bombardier bei der Straßenbahn Zürich
 Cobra (Zug), ein Hochgeschwindigkeitszug in Argentinien
 Cobra (Conny-Land), eine Achterbahn in der Schweiz
 Cobra (transportable Achterbahn), eine transportable Looping-Achterbahn
 Cobra (Schiff, 1889), ein Seebäderschiff
 Cobra (Schiff, 1926), ein Seebäderschiff, später Minenschiff
 Cobra (Programmiersprache), eine objektorientierte Programmiersprache
 Cobra (Screenreader), ein Bildschirm-Leseprogramm
 COBRA (Supercomputer), ein Supercomputer des Max-Planck-Instituts mit 9,8 PFLOPS
 ein spezielles Flugmanöver bzw. Kunstflugfigur, siehe Kobramanöver

Wirtschaft:
 Cobra GmbH, ein Tochterunternehmen der Firma Buhl Data Service
 Cobra Beer, eine britische Bier-Brauerei
 Cobra Golf, Hersteller von Golfschlägern innerhalb des Puma-Konzerns
 Cobra Seats, englischer Hersteller von Autositzen und Motorsport-Zubehör
 Grupo Cobra, ein spanisches Anlagenbau-Unternehmen
 Cobra Cars Spain, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Cobra, Markenname des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Natalbuggy
 Cobra Sports, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers C & D Automarine

CoBrA steht für:
 CoBrA, eine ehemalige Künstlergruppe

COBRA steht für:
 MBB COBRA, eine frühe gesteuerte Panzerabwehrrakete
 Artillerieortungsradar COBRA der Bundeswehr
 COBRAcable, eine projektierte Energiekabel-Verbindung durch die Nordsee zwischen den Niederlanden und Dänemark
 Cabinet Office Briefing Room A, Notfallausschuß des britischen Parlamentes, siehe Civil Contingencies Committee
 Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, US-amerikanische Verordnung im Gesundheitswesen, siehe Gesundheitssystem der Vereinigten Staaten #Übertragbarkeit der arbeitgebervermittelten Krankenversicherung
 Chronisch obstruktive Bronchitis mit und ohne Lungenemphysem – Ambulante Schulung für COPD-Patienten, siehe Chronisch obstruktive Lungenerkrankung

C.O.B.R.A. steht für:
 C.O.B.R.A., Lied und Single (2012) auf Miroir von Marie-Mai

Siehe auch:
 Corba
 Kobra
 King Cobra

Abkürzung